Groenewoud (Eindhoven)
Groenewoud (Laarbeek)
Groenewoud (Nijmegen)
Groenewoud (Putten)
Groenewoud (Spijkenisse)
Groenewoud (Tilburg)
Groenewoud (Weert)

Zie ook 
 Het Groene Woud, een natuurgebied in Noord-Brabant
 Demsterwold, een groot woud in de fictieve wereld Midden-aarde
 Raymond van het Groenewoud, een Belgisch zanger
 Ron Groenewoud, een Nederlands voetbalcoach
 HSE, tot 2006 heette de club VV 't Groenewoud
 Marijke Groenewoud, Nederlands schaatster
 Jade Groenewoud, Nederlands schaatster